Cocula es el topónimo de dos municipios y localidades mexicanas: 

Municipio de Cocula (Guerrero): municipio de Guerrero;
Cocula (Guerrero): localidad y cabecera del municipio homónimo;
Municipio de Cocula (Jalisco): municipio de Jalisco;
Cocula (Jalisco): localidad y cabecera del municipio homónimo.